(en français « Vous êtes ici ») peut faire référence à :

Album 

 , album de , sorti le  ;
 , album de Banco de Gaia, sorti le  ;
 , album d', sorti le  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Thenewno2, sorti le  ;
 , album d'UFO, sorti le .

Voir aussi 
 Are You Here (Amis pour la vie), film américain réalisé par Matthew Weiner en 2013.